Matarife puede referirse a:
Matarife, trabajador de un matadero;
homicida, en un sentido figurado;
Matarife, serie web colombiana;
Shojet (שׁוֹחֵט), el matarife hebreo que sigue la halajá;
Dhabih (ذبيح), el matarife musulmán (denomina también a una estrella y a otros conceptos);
León I el Matarife (Makelles), emperador bizantino.